51-й Каннский кинофестиваль 1998 года проходил с 13 мая по 24 мая. Председателем жюри был американский кинорежиссёр Мартин Скорсезе. Лауреатом «Золотой пальмовой ветви» стал фильм греческого режиссёра Теодороса Ангелопулоса «Вечность и один день».

Жюри

Фильмы — участники основного конкурса

Короткометражные фильмы

Фильмы вне конкурса

Синефондасьон

Победители 
 Золотая пальмовая ветвь
 «Вечность и один день» — Теодорос Ангелопулос
 Гран-при
 «Жизнь прекрасна» — Роберто Бениньи
 Приз жюри Каннского кинофестиваля:
 «Торжество» — Томас Винтерберг
 «Снежное путешествие» — Клод Миллер
 Приз за лучшую мужскую роль
 Питер Маллан — «Меня зовут Джо»
 Приз за лучшую женскую роль
 Элоди Буше — «Мечтательная жизнь ангелов»
 Наташа Ренье — «Мечтательная жизнь ангелов»
 Приз за лучшую режиссуру
 Джон Бурмен — «Генерал»
 Лучший короткометражный фильм
 «Интервью» — Ксавьер Джианноли
 Лучший сценарий
 «Генри Фул» — Хэл Хартли
 Best Artistic Contribution
 «Бархатная золотая жила» — Тодд Хейнс
 Technical Grand Prize
 «Танго» — Витторио Стораро
 Золотая камера
 «Слэм» — Марк Левин
 Синефондасьон
 «Якуб» — Адам Гузински
 Особый взгляд
 «Киллер» — Дарежан Омирбаев
 Награда «Мерседес-Бенц»
 «Один против всех» — Гаспар Ноэ
 Награда Canal+
 «Por un infante difunto» — Тиньеблас Гонсалес
 Kodak Short Film Award:
 «Открытые тела» — Себастьен Лифшиц
 «Голубая улица» — Шад Шенуга
 Gras Savoye Award
 «Голубая улица» — Шад Шенуга
 Приз Международной федерации кинопрессы
 «Яма» — Цай Минлян
 «Счастье» — Тодд Солондз
 Prize of the Ecumenical Jury
 Ингмар Бергман (Специальный приз)
 «Вечность и один день» — Теодорос Ангелопулос
 Award of the Youth
 Иностранный фильм: «Последняя ночь» — Дон МакКеллар
 Французский фильм: «Глубинка» — Жак Ноло
 François Chalais Prize
 «Западный Бейрут» — Зиад Дуэйри

Ссылки 
 Каннский кинофестиваль 1998 
 Каннский кинофестиваль 1998  на сайте Internet Movie Database

Каннский кинофестиваль
Май 1998 года
Кинофестивали 1998 года
1998 год во Франции